Shahbaz oder Schahbaz ist ein persischer Name, der insbesondere im Iran und iranischsprachigen Ländern sowie in Pakistan und Indien vorkommt. Unter Emigranten ist er auch in der Schreibweise Shabaz/Schabaz gebräuchlich.
Der Name setzt sich aus den Wörtern Schah (pers. für Herrscher/König) und Baz (Falke) zusammen und bedeutet demnach Königsfalke.

Vornamen 
 Shahbaz Ahmed (* 1968), pakistanischer Hockeyspieler
 Shahbaz Bhatti (1968–2011), pakistanischer Politiker
 Shahbaz Khan (Hydrologe), australischer Klimatologe
 Shahbaz Sharif (* 1951), pakistanischer Politiker
 Shahbaz Tariq (* 1948), norwegischer Politiker

Familiennamen 
 Shahbaz Khan Kamboh (1529–1599), indischer General Mogulreiches
 Hasan Shahbaz (1921–2007), iranischer Schriftsteller, Dichter, Herausgeber und Übersetzer
 Anjum Sultan Shahbaz (* 1967), pakistanischer Schriftsteller
 John C. Shabaz (* 1931), Bundesrichter der USA 1996–2009
 Lal Shahbaz Qalandar (1177–1274), iranischer Dichter, Sufi-Meister und Philosoph
 Michael Shabaz (* 1987), US-amerikanischer Tennisspieler

Schahbaz in weiteren Namen 
 Parsegh Schahbaz (1883–1915), armenisch-osmanischer Rechtsanwalt und Kolumnist
 Alireza Shapour Shahbazi (1942–2006), iranischer Archäologe und Iranist
 Fereydon Schahbazian, iranischer Komponist

Sonstiges 
 Schahbaz, Vogel in der zoroastrischen Religion und der iranischen Mythologie
 Schahbaz-Chan-Moschee in Kermanschah, Iran.

Familienname
Männlicher Vorname